Der Kanton Annœullin ist der mit der Kantonsreform 2015 gebildete 2. Kanton des Départements Nord und gehört zum Arrondissement Lille.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 24 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Kanton im Département Nord